Telewizja cyfrowa
 Naziemna telewizja cyfrowa
 Telewizja naziemna (inaczej Cyfrowa telewizja naziemna)

Patrz też
 Platforma cyfrowa (sekcja Telewizja) 
 LDTV
 PDTV
 HDTV